

Patronyme 

 Dimitri Delibes (1999-), joueur de rugby à XV français ;
 Léo Delibes (1836-1891), compositeur français ;
 Miguel Delibes (1920-2010), écrivain espagnol.